«Андо́рра» () — андоррский футбольный клуб из города Андорра-ла-Велья, выступающий в Сегунде, втором дивизионе чемпионата Испании по футболу. Клуб основан в 1942 году, домашние матчи проводит на стадионе «Эстади Насьональ», вмещающем 3306 зрителей. Лучшим результатом является 1-е место в Первом дивизионе RFEF в сезоне 2021/22.

В составе «Андорры» выступали Оскар Сонеджи, рекордсмен по количеству проведённых матчей за сборную Андорры, и Ильдефонс Лима — лучший бомбардир сборной.

История 

15 октября 1942 года был создан клуб «Андорра». Однако, из-за отсутствия местного чемпионата команда стала играть в системе лиг Испании. В 1992 году умер местный журналист Луис де Сантьяго, который писал книгу о первых 50 годах существования клуба «Андорра». С тех пор местонахождение материалов книги неизвестно, вследствие чего большая часть истории «Андорры» остаётся не опубликованной.

С сезона 1999/00, кроме 2002/03, выступает в 1—3-й лигах чемпионата Каталонии (5—7-м дивизионах чемпионата Испании). Клуб провёл 17 сезонов в Сегунде Б (лучшим результатом является — 2-е место в третьей группе сезона 1988/89) и 9 — в Терсере. В первом официальном сезоне 1993/94 Кубка Каталонии в полуфинале со счетом 2:1 была побеждена «Барселона». В финале «Андорра» встретилась с «Эспаньолом», в основное и дополнительно время счёт так и не был открыт, в серии пенальти победила «Андорра» (4:2).

В 2009 году клуб начал проводить турнир Мемориал Жорди Ламеласа. В 2011 году с поста президента ушёл Рубен Понсе. В сезоне 2011/12 бюджет команды был уменьшен на 100 тысяч евро, по сравнению с предыдущим, который составлял 375 тысяч евро. Лучшим бомбардиром команды в сезоне 2015/16 стал Артуро Гандара, который забил 11 голов.

Накануне матча последнего тура Примеры Каталонии 25 мая 2017 года скончался от травмы, вызванной падением с велосипеда, главный тренер «Андорры» Эмили Висенте.

В декабре 2018 года владельцем клуба стал футболист Жерар Пике, который выплатил долги «Андорры» в размере 200 тысяч евро. Одним из первых решений было увольнение главного тренера Ричарда Имбернона со своего поста. На вакантную должность был назначен Габриэль Гарсия, помощником которого стал Альберт Хоркера, вместе с которым Гарсия работал в швейцарском «Сьоне».

Достижения 
 Победитель четвёртого дивизиона Испании (1): 1979/80
 Обладатель Кубок Каталонии (1) 1993/94

Текущий состав

Главные тренеры 
  Хосе Мариа Санчес Иглесиас (1991—1992)
  Хави Агусти (1992—1994)
  Мануэль Буян Альварес (1994—1996)
  Франсиско Мартинес Боначера (1994—1996)
  Хосе Мариа Санчес Иглесиас (1997—1998)
  Эмилио Ларраз Лопес (2000—2002)
  Хусто Руис (2011—2016)
  Эмили Висенте Вивес (2016—2017)
  Марк Кастельзаге (2017)
  Канди Виладрич (2018)
  Ричард Имбернон (2018)
  Габриэль Гарсия (2018—2020)
  Начо Кастро (2020—2021)
  Эдер Сарабия (2021—)

Статистика 

Источники:
 Статистика выступлений взята с сайта futbolme.com
 Статистика выступлений взята с сайта resultados-futbol.com
 Статистика выступлений взята с сайта linguasport.com
 Статистика выступлений взята с сайта fcf.cat

Примечания

Ссылки 
 FC Andorra на FCF.cat
 Профиль на сайте bdfutbol.com

Футбольные клубы Испании